Voici la liste des planètes mineures numérotées de 366001 à 367000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 366001 à 367000

366001-366100

366101-366200

366201-366300

366301-366400

366401-366500

366501-366600

366601-366700

366701-366800

366801-366900

366901-367000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000